Karl Baedeker ist der Name folgender Personen:

* Karl Baedeker (1801–1859), deutscher Verleger und Verlagsgründer
 Karl Baedeker junior (1837–1911), deutscher Verleger
 Karl Baedeker (Physiker) (1877–1914), deutscher Physiker
 Karl Baedeker III. (1910–1979), deutscher Verleger

Karl Baedeker ist der Name folgender Unternehmen:
 Verlag Karl Baedeker, Verlag in Ostfildern